Let's go together (single), single van The Cats uit 1973
 Let's go together (album), album van The Cats uit 1977